Marci ist:

 (3791) Marci, ein Asteroid im Asteroidengürtel
 Marci (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Rückseite des Erdmondes
 Mars Color Imager, Kamera für die Beobachtung der Marsoberfläche und Instrument der Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter

Familienname von Personen:
 Gudrun Marci-Boehncke (* 1963), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Medienforscherin
 Johann Christoph Marci (auch: Marzi; 1614–1672), deutscher Jurist und sächsischer Politiker
 Johannes Marcus Marci (1595–1667), böhmischer Arzt, Philosoph und Naturwissenschaftler
 Polycarp Marci (1654–1724), deutscher Jurist und Librettist

Siehe auch::
 Marcy, Marzi